L'Edifici d'habitatges al carrer Basea, 8-10 és una obra amb elements gòtics, barrocs i de les darreres tendències de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges emplaçat al carrer Basea, 8-10 del districte de Ciutat Vella es localitza en una illa de cases irregular delimitada pels carrers Basea, Nau, Tarongeta, Abaixadors i Argenteria.

Es tracta d'un conjunt de edificis entre mitgeres d'origen medieval que es van unificar per crear un gran edifici d'habitatges. La finca presenta una planta poligonal regular amb un pati central descobert, al voltant del qual actualment s'organitzen els accessos als diferents pisos.

L'edifici disposa de tres façanes de cronologia i realització dissemblants. La del carrer Basea mostra uns clars orígens medievals, visibles en les dues primeres plantes i el cos torrejat, que contrasten amb la resta de plantes i la petita façana del carrer Argenteria, amb materials i acabats propis de la reforma realitzada a finals del . El parament és medieval a les plantes baixes, però també semblen identificar-se altres intervencions posteriors als projectes arquitectònics medievals, visibles especialment a les obertures de diversa tipologia i cronologia. Destaquen elements compositius propis de les construccions del  com els grans balcons amb llinda de pedra i, sobretot, del . D'aquesta època és l'organització del pati i de la majoria d'obertures, així com la façana del carrer Tarongeta.

El portal amb arc escarser situat als peus de la torre gòtica dona accés a un vestíbul cobert per un enteixinat de fusta i que, traspassat un arc de mig punt, permet situar-se en el pati vuitcentista. Aquest, amb una escala descoberta de pedra i tancada per una barana de ferro forjat amb barrots llisos i helicoidals, permet accedir als diferents habitatges. Com a element singular de l'interior de l'edifici cal consignar que l'any 1998 es van localitzar unes pintures murals de tema cavalleresc pròpies dels tallers barcelonins del  i XIV. Aquestes pintures van ser traslladades al Museu d'Història de Barcelona on es troben exposades.

Quant a la façana que dona al carrer Tarongeta, cal destacar els interessants esgrafiats rococó que tenen la data de 1775. Aquests es complementen amb obertures tancades per balcons setcentistes, caracteritzats per una ancorada estructura metàl·lica en voladís on es disposa un paviment de rajoles i una barana de ferro que combina els barrots llisos amb d'altres helicoidals.

Història 
L'edifici va ser objecte de nombroses intervencions al llarg de la seva història que van condicionar l'estat que presenta actualment. Una de les darreres intervencions es va realitzar entre els anys 1996 i 1998 per tal de rehabilitar completament la finca.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis gòtics de Barcelona
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera